Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Іспанія
Іспанія 1998